Kristdemokraterna syftar ofta på ett politiskt parti (samt dess medlemmar) med ideologin kristdemokrati.

Europa
 Danmark – se Kristendemokraterne
 Finland – se Kristdemokraterna (Finland)
 Italien – se Democrazia Cristiana (DC)
 Nederländerna – se Kristdemokratisk appell (CDA) och Kristdemokratisk och Flamländsk (CD&V)
 Schweiz – se Schweiz kristdemokratiska folkparti
 Sverige – se Kristdemokraterna (Sverige)
 Tyskland – se Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU), Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU) och deras samarbete CDU/CSU

Övriga världen
 Argentina – se Kristdemokratiska partiet (Argentina)
 Chile – se Kristdemokratiska partiet (Chile)
 Nya Zealand – se Kristdemokratiska partiet (Nya Zeeland)
 Peru – se Partido demócrata cristiano

Se även 
 Europeiska folkpartiets grupp (EPP) i Europaparlamentet
 Kristdemokratiska internationalen, den internationella samarbetsorganisationen för kristdemokrater.
 :Kategori:Kristdemokratiska partier